AAX est un code, qui peut désigner :
  ;
 Avid Audio eXtension, un format de Plug-in audio compatible avec le logiciel de musique Pro Tools depuis sa version 10 dans le but de résoudre les insuffisances du format RTAS (Real Time Audio Suite) créé plusieurs années auparavant par le même constructeur. Depuis la sortie de Pro Tools 11 en 2013, l'ancien format RTAS est abandonné au profit du nouveau format AAX.